Петровска скупштина у Крагујевцу (1835);
 Петровска скупштина у Крагујевцу (1848).

Кнежевина Србија
Историја Крагујевца
Народне скупштине Србије